Тамбовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Тамбовское сельское поселение — входит в Терновский район Воронежской области
 Тамбовское сельское поселение — входит в Терский район Кабардино-Балкарии

См. также 
 Нижнетамбовское сельское поселение (Хабаровский край)